Натуральне число 1792
 1792 рік до нашої ери
 1792 рік нашої ери